Николай Алексеевич Шутько (; ) — советский и украинский актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР (1980).

Биография 
Родился 19 декабря 1927 года в городе Кривой Рог (ныне в Днепропетровской области).

C 1944 по 1948 год учился в Днепропетровском театральном училище.

После окончания учёбы в 1948 году был направлен по распределению в Черновицкий украинский музыкально-драматический театр, где работал до 1963 года.

В 1950 году впервые снялся в кино — в Буковине проходили съёмки фильма «Над Черемошем». С тех пор его регулярно приглашали для съёмок в различных фильмах.

С 1963 по 1980 год работал актёром в Киевском украинском драматическом театре имени И. Франко, где сыграл роли почти в ста репертуарных спектаклях. С 1980 года ушёл из театра и играл только в кино, участвовал как чтец в создании аудиозаписей (так, в 1983, 1987, 1991 годах участвовал в создании аудиозаписей украинских народных сказок), ставил спектакли в театре как режиссёр-постановщик. Член Национального Союза кинематографистов Украины.

Умер 4 января 2010 года в Киеве.

Творческая деятельность

Театральные работы

Киевский театр имени Ивана Франко 
 «Украденное счастье» И. Франко (режиссёры Гнат Юра (1940), Сергей Данченко (1979)) — Микола Задорожный
 «Лимеривна»
 «Ярослав Мудрый»

Режиссёрские работы в театре 
 «Тевье-молочник» Шолом-Алейхема (в киевской театре-студии киноактёра)
 «Биндюжник и король» (спектакль-мюзикл в Житомирском областном украинском музыкально-драматическом театре)
 «Дорогая Памела» (музыкальная комедия-фарс в Черновицком украинском музыкально-драматическом театре)

Фильмография 

  — Над Черемошем — сельский юноша
  — Первый парень — Сидор Сидорович Квач, завсельмага
  — Гущак из Рио-де-Жанейро
 1960 — Макар Дубрава — Гаврила Братченко
  — Фараоны (фильм-спектакль) — Корней
  — Артист Фёдор Грай
  — Семья Коцюбинских
  — Здесь нам жить — председатель сельсовета
 1972 — Рим, 17... — Клим Иванович Конотоп
  — Пора жёлтых листьев
 1974 — Прощайте, фараоны! — Аристарх, бухгалтер
  — Они сражались за Родину — Петро Лисиченко, повар
  — Дума о Ковпаке (в фильме «Карпаты, Карпаты…») — Петровский
 1976 — Очарованная мельница — Сирошапка
  — Дипломаты поневоле — Максим Шугай
  — Подпольный обком действует — Строкач  — Вавилон XX — Панько
 1979 — Вкус хлеба — старший механик
 1979 — Здесь, на моей земле
  — От Буга до Вислы
 1980 — Платон мне друг
  — Старые письма
 1981 — Я — Хортица — Карпо Иванович
  — Найди свой дом
  — Водоворот
 1983 — Обвинение — Ерёменко
 1983 — Провал операции «Большая Медведица» — Коломиец, полковник
 1983 — Три гильзы от английского карабина — Волох
 1983 — Вечера на хуторе близ Диканьки — крестьянин
  — Благие намерения — Парамонов
 1984 — И прекрасный миг победы
 1984 — Прелюдия судьбы — отец
 1984 — Украденное счастье
  — Вечерницы
 1985 — Осенние утренники — Матушкин
  — Золотая цепь
 1986 — Приближение к будущему — животновод
  — Исполнить всякую правду
  — Помилуй и прости
 1988 — Работа над ошибками — Василий Афанасьевич Коваленко
 1988 — Утреннее шоссе
  — Каталажка — Влад, отец Нины
 1990 — Распад
  — Личное оружие
  — Воздушные пираты
  — Тигроловы
  — Чёрная рада — Кобзарь  — Убийство в зимней Ялте — преступник

Награды 
 Народный артист Украинской ССР (30.04.1980);
 Заслуженный артист Украинской ССР (4.07.1969);
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960).

Примечания

Литература 
 
 
 Спілка кінематографістів України / , 1985. — С. 173.
 Шутько Микола Олексійович  // Митці України: енциклопедичний довідник / за ред. А. В. Кудрицького. — : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — 848 с. — С. 662—663.
 Шутько Микола Олексійович  // Мистецтво України: біографічний довідник / упоряд. А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський; за ред. А. В. Кудрицького. — : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — С. 664.
 Шутько Микола Олексійович  // Універсальний словник-енциклопедія. , 1999. — С. 1527.

Ссылки 
 Шутько М. Знімався в блискучому сузір’ї акторів / М. Шутько; (Бесіду веде) Г. Заславець // Кіно-Театр. — 2009. — № 1. — С. 54—55.
 Шутько Николай Алексеевич. 

Персоналии:Киевский театр им. И. Франко